Águila de mar, o águila marina, es el nombre común de diferentes especies de animales. El uso en castellano tiene tendencia a reservar el término águila de mar para designar ciertas especies de rayas y a reservar el término águila marina para ciertas especies de rapaces que viven en las costas y que se alimentan de pescado.

 Las águilas de mar son rayas de la familia de las Myliobatidae incluyendo:
 Ciertas especies del género Myliobatis, en particular la especie Myliobatis aquila (Linneo, 1758). Los nombres comunes de esta especie son, en castellano: águila de mar, águila marina, choucho, chucho, gallarón, monja, obispo, peje águila, ralapinuada, ratón, totino, viuda.
 Las especies del género Aetobatus.

 Entre las aves rapaces águila marina es el nombre con el que se designa particularmente al pigargo europeo, Haliaeetus albicilla (Linneo, 1758). Por extensión también se llama a veces águila marina a otros pigargos piscívoros y costeros. Es un error en cambio llamar águila marina al águila pescadora, pues estas aves viven mayoritariamente a proximidad de lagos o ríos de agua dulce.